Junko Onishi – nuotatrice giapponese
 Saori Ōnishi – doppiatrice giapponese
 Tadao Ōnishi – calciatore giapponese
 Takijirō Ōnishi – ammiraglio giapponese
 Takuya Ōnishi – astronauta e aviatore giapponese